

Sigle 
 Pirenei Orientali – dipartimento francese
 Platforma Obywatelska – partito politico polacco
 Post Office – ufficio postale
 Programma operativo – uno strumento amministrativo dell'Unione europea
 p.o. – plesso ospedaliero
 p.o. (o PO) – lat. per os, ossia per somministrazione orale (farmacologia)
 Purchase Order – Ordine di Acquisto
 Pronto Ordini – Comunicazione emessa dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Aziende 
Petrol Ofisi – società petrolifera turca

Cinema
Po – film del 2016 diretto da John Asher

Chimica 
Po – simbolo chimico del polonio

Codici 
 PO – codice vettore IATA di Polar Air Cargo
 PO – codice FIPS 10-4 del Portogallo
 PO – codice ISO 3166-2:ES della provincia di Pontevedra (Spagna)
 PO – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Prato (Italia)

Geografia 
Po – fiume italiano
Pö – romanizzazione della parola tibetana བོད་, che significa Tibet
Pô – città del Burkina Faso

Mineralogia 
Po – abbreviazione di pirrotite

Persone

Po
Emilio Po – ebanista e partigiano italiano
Kimberly Po – ex tennista statunitense
Ruggero Po – giornalista e conduttore radiofonico italiano

Pô
Pauline Pô – modella e attrice francese

Religione 
 P.O. – Pii operai
 P.O. – Suore pie operaie dell'Immacolata Concezione

Sport 
 PO – nelle statistiche del baseball e del softball, eliminazioni (put outs)

Targhe automobilistiche 
 PO – sigla della Provincia di Prato (Italia)
 PO – sigla del Dodecaneso (Grecia)
 PO – sigla di Poznań città (Polonia)
 PO – sigla di Požarevac (Serbia)
 PO – sigla di Prešov (Slovacchia)

Altro 
Po – indumento tipico coreano
Po – panda protagonista del film Kung Fu Panda
Po – uno dei quattro Teletubbies
po' (con l'apostrofo e non con l'accento), nella lingua italiana, è il risultato del troncamento (apocope) dell'aggettivo «poco»
Po – ex nave ospedale italiana
Po – tecnica del pensiero laterale (da provoking operation, provocative operation o provocation operation)

Note

Altri progetti